Lake Tahoe, een groot zoetwatermeer op de grens tussen de Amerikaanse staten Californië en Nevada
 tofoe of tahoe, een voedingsmiddel
 Chevrolet Tahoe, een SUV van het Amerikaanse automerk Chevrolet
 SS Tahoe, een historisch Amerikaans stoomschip
 USS Tahoe, een historisch pantserdekschip van de Amerikaanse marine

Plaatsen 
 South Lake Tahoe, een kleine stad in de Amerikaanse staat Californië
 Tahoe City, een dorp in de Amerikaanse staat Californië
 Tahoe Pines, een dorp in de Amerikaanse staat Californië
 Tahoe Vista, een dorp in de Amerikaanse staat Californië